Gentili se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Elio Gentili
 Mario O. Gentili
 Patricia Gentili